Treat Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo, ma Huey ha scelto di non partecipare. Inglot ha fatto coppia con Robin Haase, ma i due hanno perso in semifinale contro Rohan Bopanna e André Sá.

In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Bopanna e Sá con il punteggio di 64–7, 6–4, [10–3].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (ritirati)

 Ryan Harrison /  Michael Venus (primo turno)
 Fabrice Martin /  Daniel Nestor (primo turno)

Alternate 
  Thomas Fabbiano /  Luke Saville (primo turno)

Wildcard 

  Brydan Klein /  Joe Salisbury (primo turno)

 Scott Clayton /  Jonny O'Mara (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2017